Классика наследия 2019 — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2019/2020 между командами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз», который состоялся 26 октября 2019 года на стадионе «Мозаик Стэдиум» в Реджайне. Матч, на котором присутствовало 33 518 зрителей, завершился победой «Виннипега» в овертайме со счётом 2:1.

Предыстория 
О месте проведения и участниках матча было объявлено 1 января 2019 года.

Для обеих команд этот матч стал вторым на открытом воздухе. Свой первый матч «Калгари» провёл в 2011 году, когда на стадионе «Макмэхон» принимал «Монреаль Канадиенс» и выиграл со счётом 4:0. «Джетс» впервые под открытым небом сыграли в 2016 году, пропустив на стадионе в Виннипеге три безответные шайбы от «Эдмонтон Ойлерз».

15 октября на стадионе начался монтаж хоккейной коробки

Перед «Классикой наследия» «Виннипег» провёл в регулярном чемпионате 11 матчей, в которых набрал 10 очков при 5 победах и 6 поражениях и занимал 4-е место в Центральном дивизионе. «Калгари» провёл 12 игр, в которых одержал 6 побед, потерпел 5 поражений плюс 1 в овертайме, набрал 13 очков и занимал 4-е место в Тихоокеанском дивизионе. Этот матч является первой встречей «Джетс» и «Флэймз» в сезоне 2019/20.

Стадион 
«Мозаик Стэдиум» — футбольный стадион на котором свои домашние матчи проводят команды по канадскому футболу («Саскачеван Рафрайдерс», «Реджайна Рэмс», «Реджайна Тандер», «Реджайна Райот»). Стадион был открыт 1 июля 2017 года и способен вмещать до 40 000 зрителей.

Составы команд

«Виннипег Джетс» 

Главный тренер: Пол Морис

«Калгари Флэймз» 

Главный тренер: Билл Питерс

Матч 
Матч проходил на нейтральном поле в городе Реджайна провинция Саскачеван, где номинальными хозяевами считались «Джетс». В течение всего матча на стадионе шёл снег, а температура воздуха перед стартовым вбрасыванием составила −2,5 °C. Счёт был открыт на 35-й минуте матча, когда нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм реализовал численное преимущество. За 4 минуты до конца 3-го периода Джош Моррисси забросил шайбу в большинстве и сравнял счёт. Основное время матча закончилось с равным счётом 1:1 и был назначен овертайм, где победу «Виннипегу» принёс точный бросок Брайана Литтла.

Три звезды матча 
 Брайан Литтл («Виннипег Джетс»). 1 гол (победный).
 Давид Риттих («Калгари Флэймз»). 43 сэйва из 45 бросков.
 Джош Моррисси («Виннипег Джетс»). 1 гол.

Примечания 

НХЛ в сезоне 2019/2020
2019 год в хоккее
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Реджайне
Классика наследия НХЛ